Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Erste Bank Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-německý pár Jürgen Melzer a Philipp Petzschner, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolal turnajové dvojky Jamieho Murrayho z Velké Británie a Johna Peerse z Austrálie po setech 4–6 a 7–6, až v rozhodujícím supertiebreaku poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni tak získali první společný titul z deblu, jenž pro Kubota představoval třinácté turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu ATP Tour a pro Mela osmnáctou takovou deblovou trofej.

Vítězové si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  John Peers (finále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2015
ATP World Tour 2015